
Termin -{CYP}- ima više značenja.

 Citohrom P450, isoenzim
 Ciklopentanon, organsko jedinjenje
 Ciklofilin, protein
 CYP, ISO kod za Kipar